LGA 2066 (Socket R4) — разъём для процессоров компании Intel, поддерживающий процессоры Skylake-X, Kaby Lake-X и Cascade Lake-X без интегрированного графического ядра.

Разработан в качестве замены разъёма LGA 2011/2011-3 (Socket R/R3) для высокопроизводительных настольных ПК на платформе Basin Falls (набор системной логики X299) и однопроцессорных серверов и рабочих станций (набор логики C422), в то время как LGA 3647 (Socket P) заменит LGA 2011-1/2011-3 (Socket R2/R3) в многопроцессорных серверных платформах и станциях на базе Skylake-EX (Xeon «Purley»).

Совместимые процессоры

Настольные (Skylake-X/Kabylake-X/Cascade Lake-X) 
В таблице ниже приведены настольные процессоры для разъема LGA 2066, чипсет X299.

Чипсет X299 ECC-память не поддерживает.

Серверы и рабочие станции (Skylake-W) 
Чипсет C422.

Примечания 

Разъёмы микропроцессоров